Maxstraße steht für:

 Maxstraße (Bad Kissingen)
 Maxstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Nordstadt
 Maxstraße (Donaustauf), siehe Liste der Baudenkmäler in Donaustauf
 Maxstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Wilsdruffer Vorstadt
 Maxstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/M #Maxstraße
 Maxstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Eilbek
 Maxstraße (Iphofen), siehe Liste der Baudenkmäler in Iphofen
 Maxstraße (Regensburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Regensburg-Zentrum

Siehe auch:

 Maxplatz
 Maximilianstraße